Andermatt steht für:
 Andermatt, Gemeinde im Kanton Uri, Schweiz

Andermatt ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Leonz Andermatt (1740–1817), Schweizer Militär und Politiker
 Luna Andermatt (1926–2013), portugiesische Tänzerin
 Martin Andermatt (* 1961), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Nicolas Andermatt (* 1995), Schweizer Fußballspieler
 Othmar Andermatt (* 1922), Schweizer Zahnarzt und Politiker (FDP)
 Roger Andermatt (* 1969), Schweizer Mörder
 Ursula Andermatt (1957–2022), Schweizer Schauspielerin
 Werner Andermatt (1916–2013), Schweizer Maler